Ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 1912 probíhala ve stockholmském areálu Östermalms IP. Soutěž se konala v období od 1.  do 4. července 1912 na otevřených dvorcích. Nastoupilo do ni dvanáct tenistek z pěti zemí, z toho čtyři soutěžící do turnaje nezasáhly. Hrálo se na dva vítězné sety.

Obhájkyní zlaté medaile z předchozí olympiády byla britská hráčka Dorothea Douglassová Chambersová. Velká Británie však na olympiádu nevyslala žádného reprezentanta pro paralelně hraný grandslam ve Wimbledonu 1912 a Douglassová Chambersová na něm skončila jako poražená finalistka.

O necelé dva měsíce dříve proběhla na stockholmské olympiádě i dvouhra v hale na dřevěné palubovce.

Olympijskou vítězkou se stala Francouzka Marguerite Broquedisová, když po ztracené úvodní sadě proti Němce Dorothee Koringové vyhrála dva zbylé sety. Bronzovou medaili vybojovala norská tenistka Molla Bjurstedtová, která v zápase o tento olympijský kov porazila Švédku Edithu Arnheimovou.

Pavouk

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1912